GG Allin — vocalista de punk rock
 .gg
 Gloria Groove — artista drag queen

Desambiguações de siglas